Eisenschmid est un patronyme porté notamment par :

 Markus Eisenschmid (1995-), joueur allemand de hockey sur glace ;
 Nicola Eisenschmid (1996-), joueuse allemande de hockey sur glace ;
 Tanja Eisenschmid (1993-), joueuse allemande de hockey sur glace.

Patronyme germanique